Kildare puede referirse a personas y lugares diversos:

Personalidades 
 Brígida de Kildare (451-525), santa irlandesa.
 D. Kildare (1934–2005), poeta estadounidense.
 Owen Kildare (1864–1911), escritor estadounidense.
 Kildare Dobbs, escritor canadiense.

Topónimos

Kildare, población de Victoria

Kildare, barrio de Edmonton (Alberta)
 Saint-Ambroise-de-Kildare, municipio de Lanaudière (Quebec)
 Sainte-Marcelline-de-Kildare, municipio de Lanaudière (Quebec)

Kildare, condado.
 Kildare, ciudad de Kildare.
 Estación de Kildare.
 Abadía de Kildare.

Kildare, pueblo de Oklahoma.
 Kildare, área no incorporada de Texas.
 Kildare, pueblo de Wisconsin.